Débora Vainer Barenboim-Salej  (São Paulo, São Paulo, 2 de maio de 1949) é uma diplomata brasileira aposentada. Foi embaixadora do Brasil em Liubliana, cônsul do Brasil em Cidade do Cabo, e secretária Adjunta de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

Biografia

Vida pessoal
Nasceu na cidade de São Paulo, filha de Samuel Barenboim e Dina Vainer Barenboim.

Formação Acadêmica
Em 1975, graduou-se em Letras Modernas e Português na Universidade Paris III-“Sorbonne Nouvelle”.

Carreira Diplomática 
Ingressou na Turma de 1980-1981 do Instituto Rio Branco. Concluída sua formação na academia diplomática brasileira, tomou posse no cargo de terceira secretária no ano de 1981. 

Foi inicialmente lotada na Divisão de América Central e Setentrional, onde exerceu por quatro anos as atribuições de assistente. Em 1984, foi promovida a segunda-secretária. Em 1985, passou a exercer o cargo de assessora no Departamento Econômico e, no ano posterior, de assistente na Divisão de Política Financeira. Em 1987, foi removida para a Embaixada do Brasil em Washington, onde trabalhou por três anos. No ano de 1990, passou a servir na Embaixada do Brasil em Cidade do México, quando também foi promovida a primeira-secretária.  

Em seu regresso ao Brasil, em 1992, passou a exercer o cargo de assessora na Secretaria-Geral de Política Exterior. No mesmo ano, foi designada assistente Divisão de Informação Comercial. Atuou, em 1993, como chefe da assessoria parlamentar do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Em 1994, exerceu função equivalente no Ministério da Fazenda. Já em 1995, foi chefe do Cerimonial da Presidência do Senado. Foi promovida a conselheira em 1996.  

Entre 1997, foi designada conselheira da Embaixada do Brasil em Paris. Defendeu, em 1999, tese no Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, intitulada “Relações entre o Executivo e o Legislativo na Formulação e Execução de Política Externa”, tendo, com isso, cumprido um dos requisitos necessários para a ascensão funcional na carreira diplomática. Regressou ao Brasil em 2000, quando passou a chefiar o Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em Minas Gerais. Foi promovida a ministra de Segunda Classe em 2001. 

No ano de 2003, chefiou a Assessoria Internacional do Ministério do Turismo e, no ano seguinte, foi designada ministra-conselheira da Embaixada do Brasil em Viena. 
De 2008 a 2011, foi embaixadora do Brasil em Liubliana. Em 2015, assumiu a chefia do  Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo. Entre janeiro e julho de 2021, foi Secretária Adjunta de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

Referências 

Diplomatas de São Paulo
Mulheres diplomatas do Brasil
Embaixadores do Brasil
Diplomatas do Brasil